Nonne peut faire référence à :

 Nonne, synonyme de religieuse ou moniale :
bhikkhuni, nonne bouddhiste
 Nonne, papillon nocturne décrit par Carl von Linné
 Nonnesploitation, un genre cinématographique
 Nonne allemande, une espèce de pigeon.

Pâtisseries 
Nonette, petit gâteau à base de pain d'épices, de marmelade d'orange et de miel.
Pet de nonne, beignet soufflé et sucré
Fesses de nonne, pâtisserie du Limbourg.

Saintes 
 Sainte Nonne, ou Mélarie de Dirinon, sainte bretonne du .
 Nonne de Nazianze († 374), ou Nonna, ascète à Nazianze, en Cappadoce, mère des saints Grégoire le Théologien, Gorgonie et Césaire ; célébrée le .

Patronymes 
Max Nonne, neurologue allemand.